«Дорогой мистер Кэш» () — американский фильм 2005 года.

Сюжет 
10-летняя Хейки живёт в собственном выдуманном мире, отгородившись от действительности. Её можно понять, ведь она пережила смерть дяди и уход из семьи отца. Но когда в её жизни появляется загадочная тетя Миранда, Хейки постепенно приходит к осознанию того, что в окружающем мире все не так уж и плохо, когда рядом с тобой находятся люди, которые тебя любят.

Награды 
 Honolulu International Festival
 2010 — Gold Kahuna Award (Венди Купер-Поршелли)

Ссылки 
 
 Страница фильма на ru.halmarkchannel.tv

Семейные фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы США 2005 года
Фантастические фильмы 2005 года